Cisurupan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cisurupan, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cisurupan, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar